Klubowy Puchar Świata 2014 – turniej piłkarski, który odbył się w Maroku. Była to jedenasta edycja tego turnieju. O Klubowe Mistrzostwo Świata 2014 rywalizowało siedem drużyn: zwycięzca Ligi Mistrzów UEFA, zwycięzca Copa Libertadores, zwycięzca Afrykańskiej Ligi Mistrzów, zwycięzca Ligi Mistrzów CONCACAF, zwycięzca Ligi Mistrzów OFC, Azjatyckiej Ligi Mistrzów i przedstawiciel gospodarzy turnieju – mistrz Maroka 2014.

Zespoły zakwalifikowane

Stadiony 
Klubowy Puchar Świata był rozgrywany w dwóch miastach: na stadionie w mieście Rabat oraz w Marrakeszu.

Mecze

Drabinka

Kwalifikacje

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
KLUBOWY MISTRZ ŚWIATA 2014

REAL MADRYT PIERWSZY TYTUŁ

Strzelcy

Bramki samobójcze

Nagrody

Finałowa klasyfikacja

Linki zewnętrzne 
 

Klubowe mistrzostwa świata w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2014 w Maroku
Piłka nożna w Maroku
Sport w Marrakeszu
Sport w Rabacie